Уильям Джордж Астон (; ,  — , Бир, Девоншир) — британский  и , один из основоположников британской японистики.

В 1866 г. впервые прибыл в Японию в качестве а при дипломатической миссии и состоял на дипломатической службе до 1889 года. С 1875 г. вице-консул в Токио, в 1882 г. консул в Нагасаки. Затем несколько лет занимался подготовкой британско-корейского договора о дружбе и торговле. В 1884—1885 гг. генеральный консул Великобритании в Корее. Опубликовал «Краткую грамматику японского устного языка» (; 1869, переиздания 1871, 1873, 1888), «Грамматику японского письменного языка» (; 1872, расширенные издания 1877, 1904), «Сравнительное исследование японского и корейского языков» (; 1879), «Историю японской литературы» (; 1899, русский перевод В. Мендрина 1904), две книги о синтоизме, английский перевод средневековой японской исторической хроники «Нихон сёки» (1896).

Богатая коллекция японских книг, собранная Астоном, отошла Кембриджскому университету. Его коллекция корейских изданий была приобретена Музеем Азии в Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 P. F. Kornicki. William George Aston (1841—1911). // Britain and Japan, 1859—1991: themes and personalities / Ed. by Hugh Cortazzi, Gordon Daniels. — Routledge, 1991. — P. 64—75.

Японисты Великобритании
Послы Великобритании в Республике Корея